Eleonora d'Este (1515-1575), figlia di Alfonso I d'Este e Lucrezia Borgia;
Eleonora d'Este (1537-1581), figlia di Ercole II d'Este e Renata di Francia.
Eleonora d'Este (1561-1637), figlia di Alfonso d'Este, marchese di Montecchio;
Eleonora d'Este (1595-1661), figlia di Cesare d'Este, duca di Modena e Reggio;
Leonora o Eleonora d'Este (1639-1640), figlia di Francesco I d'Este, duca di Modena;
Eleonora d'Este (1643-1722), figlia di Francesco I d'Este, duca di Modena;